Karl Lindman och liknande namn kan avse
Karl Lindman (fysiker) (1874–1952), finländsk fysiker
Karl Lindman (fotomodell) (född 1981), svensk fotomodell och modeentreprenör
Carl Lindman (1856–1928), svensk botaniker